Alfonso Artioli – illustratore, pittore e umorista italiano
 Romano Artioli – imprenditore italiano
 Rossella Artioli – insegnante e politica italiana
 Umberto Artioli – storico e critico teatrale italiano